Janusz Władysław Ossowski (ur. 1895) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Janusz Ossowski (ur. 1957) – redaktor redaktor naczelny kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź, dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego